Torrent (hidrologia), curs d'aigua en zones muntanyoses que sovint es presenta encaixat
 Torrent (pel·lícula), pel·lícula del 1926 protagonitzada per Greta Garbo i Ricardo Cortez 
 .torrent, extensió de fitxer feta servir pels clients d'una xarxa d'igual a igual, vegeu BitTorrent
 Toponímia:
 Torrent (Baix Empordà), municipi del Baix Empordà, província de Girona, Catalunya
 Torrent (Horta Sud), municipi de l'Horta Sud, província de València, País Valencià
 Estació de Torrent
 Estació de Torrent Avinguda, estació de Metrovalència al municipi de Torrent, a l'Horta 
 Castell de Torrent
 Biografies:
 Pere Torrent Peret (Barcelona, 1945), dissenyador gràfic, il·lustrador i escultor català
 Joan Torrent i Fàbregas (l'Havana, Cuba, 1901 - Barcelona, 1996), historiador, erudit i biògraf
 Joan Torrent i Solé (Barcelona, 1941), futbolista català de la dècada de 1960 
 Lluís Torrent, músic, cantant i intèrpret de tenora nord-català nascut a Sant Llorenç de Cerdans 
 Roger Torrent i Ramió (Sarrià de Ter, 1979), polític català i president del Parlament de Catalunya